Payday 2 — компьютерная игра в жанре симулятора ограбления (продолжение Payday: The Heist), разработанная Overkill Software, совместно с Starbreeze Studios, и изданная 505 Games. Выход игры для PC в США состоялся 13 августа 2013 года и 16 августа для Xbox 360 и PlayStation 3. В 2014 году была анонсирована версия игры для PlayStation 4 и Xbox One под названием Crimewave Edition, вышедшее в июне 2015 года. В марте 2016 года вышла версия игры для операционной системы Linux. Для Nintendo Switch игра вышла 23 февраля 2018 года. Версия игры для VR-шлемов вышла 15 марта 2018 года.

Описание игры

Игровой процесс 
Payday 2 является командной игрой на четверых игроков. Хозяин игровой комнаты выбирает контракт, в котором оговариваются цели и задачи для команды, а также его сложность. От сложности зависит скорость реакции правоохранительных органов и применяемые ими средства усмирения, в случае если команда раскроет себя. В случае успеха каждый член команды получает деньги, очки опыта и одну случайную награду. Краденые игровые деньги могут быть потрачены для усовершенствования своего инвентаря, а полученные очки опыта для улучшения своих навыков. Всего игра включает в себя более 73 локаций. Игра не кажется постоянно одинаковой: боты расставляются случайным образом; часть локации генерируется случайно (расположение дверей, комнат, камер). В отличие от предыдущей части, кроме Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа, в Payday 2 можно играть за 22 грабителей включая новых: Боди, Бонни, Джекета, Джимми, Джиро, Джой, Джона Уика, Драгана, Дюка, Итана, Кловер, Лицо со шрамом, Раста, Сангреса, Сидни, Сокола, Хилу и Хьюстона.

Система прокачки персонажей 
Система прокачки в игре не претерпела изменений, но была усовершенствована новыми классами:
 Манипулятор () — лидер, специализирующийся на контроле заложников и полицейских, поддержании здоровья союзников. Специализируется на снайперских винтовках с одиночной стрельбой.
 Штурмовик () — специалист по дробовикам и броне. Может раздавать боеприпасы. Имеет возможность улучшения пилы.
 Техник () — специалист по взлому сейфов и камер хранения. В частности может повышать эффективность дрелей, закладывать взрывчатку и ставить самодельные турели. Специализируется на автоматическом оружии.
 Призрак () — мастер бесшумного прохождения. При себе имеет генератор помех.
 Беглец () — класс, использующий пистолеты, оружие для рукопашного боя и эффекты после падения или предотвращения его.

Саундтрек

Издания игры 
 Career Criminal Edition — расширенное издание игры для ПК. В неё входило DLC «Lootbag», 2 ключа на бета-тест, официальный саундтрек, скидки на внутриигровые покупки в Crime.net, гид и чертежи от Бэйна. Издание было доступно только для предзаказа.
 Collector’s Edition — коллекционное издание игры для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. В неё входит маска Далласа, кошелёк в стиле $100 стопки купюр, синие перчатки и диск с саундтреком.
 Heist Collection — издание игры, в которое входит все DLC c ограблениями, вышедшие за 2013—2014 год. Недоступно для покупки с 12 июня 2017 года.
 Weapon Pack Collection — издание игры, в которое входит все DLC c оружием, вышедшие за 2013—2014 год. Недоступно для покупки с 12 июня 2017 года.
 Game of the Year Edition — издание игры, в которое входит все DLC, вышедшие за 2013—2014 год. Недоступно для покупки с 12 июня 2017 года.
 Crimewave Edition — переиздание игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Анонс состоялся в 2014 году. Переиздание вышло 12 июня 2015 года в Европе и 16 июня 2015 года в США. Игра включает все DLC, вышедшие до января 2015 года. Заявлено, что на обеих консолях игра идет в разрешении 1080p.
 The Big Score — большое обновление для Crimewave Edition, содержащее в себе все DLC и обновления, вышедшие за 2015 год. Вышло обновление 15 сентября 2016 года.
 The Most Wanted — большое обновление для Crimewave Edition, содержащее в себе все DLC и обновления, вышедшие за 2016 год. Вышло обновление 6 июня 2017 года.
 The Master Plan — большое обновление для Crimewave Edition, содержащее в себе часть DLC и обновлений, вышедшие за первую половину 2017 года. Вышло обновление 24 ноября 2017 года.
 Ultimate Edition — издание игры, включающее в себе все вышедшие DLC (за исключением h3h3 Character Pack). Вышло издание 12 июня 2017 года.
 Legacy Collection — издание игры, включающее в себе все вышедшие DLC (за исключением h3h3 Character Pack, Border Crossing Heist, Tailor Pack 1 и Cartel Optics Mod Pack), вышедшее взамен Ultimate Edition. Вышло издание 25 октября 2019 года.

Отзывы и продажи 

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет  человек.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2013 года
Многопользовательские и однопользовательские игры
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Продолжения компьютерных игр
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Linux
Игры для Nintendo Switch
Игры для HTC Vive
Игры для Oculus Rift
Steam-игры
Игры на движке Diesel
Стелс-экшены
MMOFPS
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры, изданные 505 Games
Компьютерные игры, разработанные Overkill Software